La Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada, S.A. (VISOGSA) de la Diputación Provincial de Granada, es una sociedad mercantil constituida bajo la forma de sociedad anónima que forma parte del sector público, y cuyo objetivo social es el desarrollo de actuaciones de gestión urbanística y edificatoria.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
Vivienda en España
Provincia de Granada